

Geografia 
Regno Unito
 Ribble – fiume che attraversa il North Yorkshire e il Lancashire, in Inghilterra
 Ribble – fiume che attraversa il West Yorkshire, in Inghilterra

Persone 
 Reid Ribble – politico statunitense